Sonderkommando Dirlewanger bezeichnet
 die von Oskar Dirlewanger geleitete SS-Sondereinheit Dirlewanger
 eine rechtsextreme Musikband, siehe SKD (Band)